een wig (gereedschap) of keil
KEG Gistel, een voetbalclub uit de Belgische stad Gistel
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft KEG, een voormalige Duitse spoorwegmaatschappij